Нью-Йорк 1915 — шахматное соревнование, проходившее с 19 апреля по 4 мая. Организовано Манхэттенским шахматным клубом. Двухкруговой.

 8 участников.

Турнирная таблица

Литература 
 Греков Н. И. История шахматных состязаний. 2-е изд. М.: Физкультура и туризм, 1937. С. 95.

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.365chess.com
 Партии турнира  на сайте www.chessgames.com
 New York, 1915: A Chess Photograph  (Edward Winter)

Нью-Йорк (шахматный турнир)
1915 год в Нью-Йорке
1915 год в шахматах
Апрель 1915 года
Май 1915 года